

Astronomia
 492 Gismonda – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Gismonda – forma femminile del nome proprio di persona Gismondo

Opere 
 Gismonda – dramma di Victorien Sardou
 Gismonda – dramma di Henry Février 
 Gismonda da Mendrisio – tragedia di Silvio Pellico 
 Gismonda – opera lirica di Antonio Mazzolani